

Onomastica 
 Philipp – variante in altre lingue del nome proprio di persona Filippo

Persone 
 Andrea Philipp (1971) – velocista tedesca
 Christian Philipp (1893-1963) – generale tedesco
 David Philipp (2000) – calciatore tedesco
 Emanuel L. Philipp (1861-1925) – politico e imprenditore statunitense
 Gunther Philipp (1918-2003) – attore, nuotatore, medico e sceneggiatore austriaco
 Harald Philipp (1921-1999) – regista, sceneggiatore e attore tedesco
 Ludwig Philipp (1889-1964) – calciatore tedesco
 Marcel Philipp (1971) – politico tedesco
 Maximilian Philipp (1994) – calciatore tedesco
 Paul Philipp (1950) – allenatore di calcio e calciatore lussemburghese
 Siegfried Salomon Philipp, noto come Siegfried Philippi (1877-1936) – regista e sceneggiatore tedesco
 Walter Philipp (1936-2006) – matematico e alpinista austriaco